Kılavuzlar – wieś w Turcji, w prowincji Aydın, w dystrykcie Bozdoğan
 Kılavuzlar – wieś w Turcji, w prowincji Aydın, w dystrykcie Sultanhisar
 Kılavuzlar – wieś w Turcji, w prowincji Bolu, w dystrykcie Göynük
 Kılavuzlar – wieś w Turcji, w prowincji Burdur, w dystrykcie Karamanlı
 Kılavuzlar – wieś w Turcji, w prowincji Karabük, w dystrykcie Karabük
 Kılavuzlar – wieś w Turcji, w prowincji Manisa, w dystrykcie Demirci